Riječ Benjamin ima više značenja:

 Benjamin (pleme) – jedno od 12 izraelskih plemena

 Benjamin (praotac) – sin Jakovljev, praotac plemena Benjamin

 Benjamin (magarac) – magarac u satiri Životinjska farma

sv:Benjamin#Se även